Zosterops montanus är en fågel i familjen glasögonfåglar inom ordningen tättingar. Efter genetiska studier inkluderas den numera vanligen i arten sångglasögonfågel (Z. japonicus).

Utbredning och systematik 
Fågeln förekommer i Filippinerna och Indonesien och delas in i tio underarter med följande utbredning:
 Z. m. whiteheadi – norra Luzon
 Z. m. halconensis – Mindoro
 Z. m. gilli – Marinduque
 Z. m. pectoralis – norra Negros
 Z. m. diuatae – norra Mindanao
 Z. m. vulcani – bergen Apo och Katanglad på Mindanao
 Z. m. parkesi – Palawan
 Z. m. obstinatus – Moluckerna (Ternate, Bacan och Seram)
 Z. m. montanus – centrala Sumatra, Java, Bali, Sulawesi, Sulaöarna, Buru, Lombok, Sumbawa, Flores och Timor
 Z. m. difficilis – södra Sumatra

Genetiska studier visar att arten är mycket nära släkt med sångglasögonfågeln (tidigare "japansk glasögonfågel", Zosterops japonicus) och inkluderas numera ofta i den. Taxonet gilli betraktas dock som synonym till nominatformen av Zosterops meyeni. Vissa auktoriteter, som Howard & Moore, behåller dock ännu den traditionella uppdelningen.

Status 
Internationella naturvårdsunionen IUCN kategoriserar den inte längre som egen art, varför dess hotstatus inte bedöms.

Noter

Externa länkar 

Glasögonfåglar
Fåglar i orientaliska regionen
Fåglar i australiska regionen